Glans steht für:

 Glans penis, Eichel des Penis bei Säugetieren
 Glans clitoridis, Eichel der Klitoris bei Säugetieren
 Glans, lateinischer Name für das Schleuderblei, antikes Wurfgeschoss
 Glans (Gattung), Gattung der Muscheln

Glans ist der Familienname folgender Person:

 Bertil Glans (* um 1938), schwedischer Badmintonspieler
 Dan Glans (* 1947), schwedischer Hindernis- und Langstreckenläufer
 Gunnar Glans (1908–2008), schwedischer Ringer

Siehe auch:
 Glanz (Begriffsklärung)
 Glantz